Olaszország
Frabosa Soprana, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Frabosa Sottana, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében